Mary Mendum peut faire référence à :

 Mary Mendum (1945-2004), une botaniste anglaise.
 Mary Mendum (1952-2012), nom de naissance de Rebecca Brooke, une actrice américaine.